

Persone
 Brian Boye Jensen (1968) – ex calciatore danese, di ruolo difensore
 Edward Boye (1948) – ex calciatore ghanese
 Harry Boye Karlsen (1920-1994) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista o difensore
 John Boye (1987) – calciatore ghanese, di ruolo difensore
 Karin Boye (1900-1941) – scrittrice, poetessa e critica letteraria svedese
 Lucas Boyé (1996) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Mame Madior Boye (1940) – politica senegalese
 Mario Boyé (1922-1992) – calciatore di ruolo attaccante e attore argentino
 Simone Boye Sørensen (1992), calciatrice danese, di ruolo difensore
 Torben Boye (1966) – ex calciatore danese, di ruolo difensore

Altro
 Cratere Boye – cratere sulla superficie di Venere